

Patronyme 

 Germaine Tortel (1896-1975), pédagogue française ;
 Jean Tortel (1904-1993), poète et essayiste français ;
 Jean Pierre Paul Tortel (1784-1861), colonel d'artillerie et théoricien militaire français.

Toponyme 

 Törtel, commune du comitat de Pest en Hongrie.
 Tortel, commune au Chili.